Fredrik Svensson – hockeista su ghiaccio svedese
Fredrik Svensson – pentatleta svedese